Marx steht für

 Marx (Vorname), der männliche Vorname Marx
 Marx (Familienname), der Familienname Marx
 Marx Brothers, amerikanische Komikergruppe
 Louis Marx and Company, ein Spielzeughersteller
 MS Karl Marx, ein Frachtschiff
 (2807) Karl Marx, ein Asteroid
 Marx & Auerbach, ehemalige Tuchfabrik in Aachen

Marx ist der Name folgender Orte:
 Marx (Ostfriesland), Ort in Ostfriesland
 Marx (Russland), Stadt in Russland
 Pik Karl Marx, ein Berg im Pamir-Gebirge (Tadschikistan)
 Sankt Marx, ein Wiener Viertel

Mit Marx werden nach dem Reichskanzler Wilhelm Marx vier Regierungen der Weimarer Republik bezeichnet:
 Kabinett Marx I
 Kabinett Marx II
 Kabinett Marx III
 Kabinett Marx IV

Siehe auch:

 Marcks
 Marks
 Merckx
 Marx-Generator 
 St. Marx
 Villa Marx